

Veículos 

Opel Astra - veículo da Opel
Chevrolet Astra - veículo da Chevrolet

Música 
Astra - banda de rock progressivo de San Diego, Califórnia

Empresas 

SES Astra - Société Européenne des Satellites-Astra
Astra (empresa) - empresa da Indonésia ligada ao setor automobilístico.
Astra AB - empresa farmacêutica sueca

Outros 

ASTRA/Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - associação cultural romena.
Astra (Marvel Comics) - personagem da Marvel Comics.

Desambiguação